Полный список олимпийских призёров по тхэквондо с 2000 года. За шесть Олимпийских игр было разыграно 40 комплектов наград (по 20 у мужчин и женщин). Всего олимпийскими чемпионами по тхэквондо становились 18 мужчин и 16 женщин.

Двукратными олимпийским чемпионами являются семь человек: американец Стивен Лопес (2000 и 2004), иранец Хади Саеи (2004 и 2008), китаянка Чэнь Чжун (2000 и 2004), китаянка У Цзинъюй (2008 и 2012), кореянка Хван Гён Сон (2008 и 2012), британка Джейд Джонс (2012 и 2016) и сербка Милица Мандич (2012 и 2020). При этом Саеи, Джонс и Мандич являются единственными олимпийскими чемпионами по тхэквондо от своих стран.

Тхэквондо является видом спорта, в котором на Олимпийских играх медали выигрывают спортсмены из многих стран. За пять Олимпийских игр (2000—2016) было вручено 144 медали, которые завоевали представители 38 разных НОК. Золотые медали выигрывали представители 18 НОК (из них 11 выиграли по одному золоту). Успешнее всего выступают представители Республики Корея (12 золотых наград) и Китая (7), кроме них пока никому не удалось выиграть более трёх золотых медалей.

Мужчины

До 58 кг

до 68 кг

до 80 кг

Свыше 80 кг

Женщины

До 49 кг

до 57 кг

до 67 кг

Свыше 67 кг

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта
 Тхэквондо на Олимпийских играх

Ссылки 
 Тхэквондо на Олимпийских играх на сайте sports-reference.com  
 International Olympic Committee results database 

Тхэквондо